Ferdinand Hauck ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Hauck (Klavierbauer) (1805–1871), deutscher Klavierbauer
 Ferdinand Hauck (Botaniker) (1845–1889), österreichischer Botaniker 

Siehe auch:
 Ferdinand Haug (1837–1925), deutscher Gymnasiallehrer und Altertumsforscher